Latef ist der Familienname folgender Personen:
 Allaoua Latef (* 1971), algerischer Skifahrer
 Zeyn Al-Abidyn S-Latef (* 1990), polnischer Fußballspieler